Vremia, vperiod! (Время, вперёд!) est un film soviétique réalisé par Sofia Milkina et Mikhail Schweitzer, sorti en 1965.

Synopsis

Fiche technique 

 Photographie : Naum Ardachnikov, Youri Gantman
 Musique : Georgi Sviridov
 Décors : Abram Freïdin, Youri Rakcha
 Montage : Zoia Verevkina

Distribution 
 Inna Goulaïa : Shura Soldatova
 Tamara Siomina : Olya Tregubova
 Sergueï Iourski : Margulies
 Leonid Kouravliov : Korneev
 Aleksandr Yanvaryov : Ishchenko
 Nikolay Fedortsov : Smetana (comme I. Fedortsov)
 Vladimir Kashpur : Khanumov
 Stanislav Khitrov : Saenko
 Radner Muratov : Zagirov
 Vadim Zobin : Mosya
 Yelena Korolyova : Fenya
 Larisa Kadochnikova : Katya
 Tatiana Lavrova : Klava
 Yefim Kopelyan : Nalbandov
 Yuriy Volyntsev : Writer (comme Yu. Volyntsev)
 Igor Yasulovich : Vinkich
 Viktor Sergachyov : Semechkin
 Bruno O'Ya : Thomas Bicksby
 Boris Yurchenko : Filonov
 Evgeniy Kharitonov : Slobodkin
 Nikolay Sergeev : Cashier of the savings bank (comme N. V. Sergeyev)
 Igor Kryukov : Rembrandt'
 Lev Durov : Kutaisov
 Svetlana Starikova : Nastenka
 Valentina Ananina : Brigade Member (comme V. Ananina)
 Anatoliy Bystrov : 
 German Kolushkin : 
 Stanislav Simonov : Worker
 Aleksandr Lipov : 
 Vitaliy Kiselyov : Uzbek Worker (comme V. Kiselev)
 Vladimir Prokofyev : Worker
 Bruno Lyaush : 
 Pyotr Kononykhin : 
 Aleksandr Yakimov : 
 Aleksandr Petrov : Worker
 Boris Gitin : Worker (comme B. Gitin)
 Nelli Snegina : The storekeeper Marusya
 Klara Rumyanova : Lushka
 Aleksandra Danilova : 
 Aleksandr Surin : Accordion player
 Viktor Koltsov : 
 Vladimir Venguerov : 
 Vladimir Udalov : (comme V. Butenko)
 Viktor Markin : Reporter
 El Traktovenko : (comme L. Traktovenko)
 Victor Pavlov : Leader of the amateur talent activities
 Vasiliy Kornukov : 
 Fyodor Khvoshchevskiy : Clown
 Nikolay Bauman : Clown
 Nadezhda Samsonova : Telephonist (comme I.Samsonova)
 Margarita Zharova : (comme M. Ivanova)
 Elena Volskaya : (comme L. Volskaya)
 Yuriy Kireev : 
 Boris Tikhonov : 
 Tatyana Ivanenko : 
 Mikhail Kokshenov : Kanunnikov (non crédité)

Notes et références

Liens externes 
 

Film soviétique sorti en 1965
Film dramatique soviétique
Film en russe